Scrawl – gruppo musicale rock statunitense
 Scrawl – film del 2015 diretto da Peter Hearn
 Scrawl – album dei Cloroform del 2001